Kosivka puede referirse a:

Kosivka, localidad del Raión de Berezivka en Ucrania.
Kosivka, localidad del Raión de Bilhorod-Dnistrovskyi en Ucrania.